Barbara Seaman (1935-2008), féministe américaine, écrivaine et journaliste ;
 Christopher Seaman (né en 1942), chef d'orchestre britannique ;
 David Seaman (né en 1963), footballeur anglais ;
 Peter S. Seaman (né en 1951), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Richard Seaman (1913-1939), pilote automobile britannique.

Toponyme 

 Seaman, un village du comté d'Adams, en Ohio, aux États-Unis.

Voir aussi
 Seaman, un jeu vidéo ;
 The Extraordinary Seaman, film américain sorti en 1969.

Patronyme anglais